Кременчуцька гімназія № 28  — загальноосвітній навчальний заклад № 28, який розташований у Кременчуці.

Історія 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 з українською мовою навчання розпочала працювати у 1975 році. Першим директором стала Сошенко Елла Наумівна (1975 -1979 р.р.). Маючи великі організаторські здібності, сприяла становленню школи, колективу. За оснащенням дидактичними матеріалами, технічними засобами навчання школа була однією з кращих. 

З 1979 по 1998 р.р. школу очолював Ляшенко Іван Митрофанович. Він спрямовував діяльність педколективу на демократизацію, гуманізацію, диференціацію навчально-виховного процесу.

З 1998 року директором школи працює Трохименко Іван Миколайович. Під його керівництвом упроваджуються новітні технології навчання вводиться профільнен навчання в старших класах, відбувається комп'ютеризація школи, інтенсивно переобладнуються навчальні кабінети. Як керівник навчального закладу стосунки з усіма учасниками навчально-виховного процесу будує на повазі, взаєморозумінні, коректності і толерантності.

Педагогічний колектив 
У школі навчається 720 учнів. Працює 53 учителі, з них 3 вчителі - методисти, 8 старших учителів, мають вищу категорію - 25, першу - 14, другу - 6, спеціаліст - 9.

Педагогічний колектив школи працює над проблемою "Упровадження елементів сучасних педагогічних технологій - важлива умова підвищення ефективності та якості загально - виховного процесу".

У школі здійснюється профільне навчання з філологічного та технологічного профілів. Введено факультативний курс "Християнська етика в українській культурі".

"Педагогічний колектив впевнений, що не можна зводити духовний світ маленької людини до навчання. Якщо ми прагнутимемо того, щоб дитяча душа була захоплена лише навчанням, її життя стане нестерпним. Дитина повинна бути не тільки школярем, а передусім, людиною з багатогранними інтересами, запитаннями, прагненнями", - зазначається на сайті  цього освітнього закладу.

Адміністрація гімназії 
Директор школи - Трохименко Іван Миколайович.

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Сакун Оксана Анатоліївна.

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Лебедєва Наталія Петрівна.

Заступник директора з виховної роботи - Однорал Анатолій Вікторович

Інформація для батьків

Заповіді для дітей 
«Батько й мати дали тобі життя і живуть для твого щастя. Не завдавай їм болю, образи, прикрощів, проблем. Усе, що тобі дають батько й мати — це їхня праця, піт, утома. Умій поважати працю батьків. Найбільше щастя для матері й батька — твоя працьовитість, любов до науки, повага до старших. Якщо люди вважають тебе недоброю людиною — це велике горе для твоїх батьків. По-справжньому любити їх — означає приносити в дім мир і спокій. Твоя сім'я — це не тільки батько й мати. Це й ви, діти. Це твоя поведінка, твої вчинки. Запитуй у батька і матері дозволу на те, чого без них робити не можна або ж безтактно. Справжня свобода сина й дочки — бути слухняними дітьми.

Три нещастя є в людини: смерть, старість і лихі діти, говорить українська народна мудрість. А від лихих дітей дім можна вберегти, як від вогню. І це залежить не тільки від батьків ваших, а й від вас самих. Бути хорошими дітьми — означає не допустити, щоб старість батька й матері була отруєна твоїми поганими вчинками. Вмій віддячувати батькам. Близько приймай до серця найважчі душевні муки батька й матері. їхня хвороба — твоє горе, їхні невдачі, неприємності на роботі — твоя біда. Вмій бути добрим у думках і почуттях. Бережи здоров'я батьків. Пам'ятай, що ранню старість і хвороби твоїм батькам приносять не тільки праця, втома, а й сердечні хвилювання, переживання, тривоги, прикрощі. Найбільше вражає батьків дитяча невдячність, байдужість сина чи доньки. 

Будь гідним своїх батьків!

Дитячі заповіді для батьків 
1. Дорогі батьки, пам’ятайте, що ви самі запросили мене до своєї родини. Коли-небудь я залишу батьківську оселю, але до того часу навчіть мене, будь ласка, мистецтва бути людиною.

2. У моїх очах світ виглядає інакше, ніж у ваших. Прошу Вас, поясніть мені – Що? Коли? Чому? – кожен із нас у ньому має робити.

3. Мої почуття ще недозрілі – прошу, будьте чуйними до моїх потреб.

4. Щоб розвиватися, мені потрібне ваше заохочення, а не тиск. Лагідно критикуйте і оцінюйте, але не мене – лише мої вчинки.

5. Дайте мені трохи самостійності, дозвольте робити помилки, щоб я на них учився. Тоді я зможу самостійно приймати рішення у дорослому житті. 

6. Прошу не робіть усього за мене, бо я виросту переконаним у своїй неспроможності виконувати завдання згідно з вашим очікуванням. 

7. Я вчусь у вас усього: слів, інтонації голосу, манер. Ваші слова, почуття і вчинки повертатимуться до вас через мене. Тому, навчіть мене будь ласка, кращому. Пам’ятайте, що ми разом не випадково: ми маємо допомагати один одному. 

8. Я хочу відчувати вашу любов, хочу, щоб ви частіше пригортали мене, цілували. Але, будьте уважні, щоб ваша любов не перетворилася на милиці, які заважатимуть мені робити самостійні кроки. Любі мої, я вас дуже-дуже люблю! Покажіть мені, що ви також мене любите!

Виховна робота

Напрямки виховної роботи

Громадянське виховання 
Проводяться уроки громадянського виховання, бесіди, зустрічі, «круглі столи»; працює група "Пошук", яка досліджує шлях 214-ї стрілецької дивізії, клуб волонтерів "Милосердя", клуб "Гардемарин", клуб старшокласників "У колі друзів".

Патріотичне виховання 
Працює гурток "Історія школи" (кер. Пиріг Н.Р.). Силами вчителів та учнів зібрані і систематизовані цінні матеріали з історії школи, починаючи з дня її заснування. Готується група учнів-екскурсоводів, які проводять екскурсії для учнів, батьків, гостей школи. Доброю традицією в школі стали уроки Мужності, уроки Пам'яті, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, ветеранами Афганістану. У дні пам'ятних дат організовуємо концерти, вогники для ветеранів, мітинги біля пам'ятника «Вічно живим» та в парку Миру. В фойє школи оформлено стенди «Національна символіка» та «Гордість школи». 

На уроках Основ Захисту Вітчизни юнаків готують до служби в Збройних Силах України, формують риси свідомого громадянина, патріота. Систематично співпрацюємо з солдатами та офіцерами військової частини.

Родинно-сімейне виховання

Співпраця педколективу, батьків, учнів та громадськості дає позитивний результат. На засіданнях Ради школи та загально шкільного батьківського комітету розглядаються актуальні питання навчальної, виховної, та господарської роботи школи. Систематично проводяться загальношкільні та класні батьківські збори, працює лекторій для батьків. Запрошуються фахівці з різних служб: міліції, медичних закладів, центру "Довіри", комісії сприяння сім’ї та молоді. Батьки наших учнів беруть активну участь у проведенні загальношкільних та класних виховних заходів, свят, туристичних походів, акцій милосердя, виставок, концертів.

Художньо-естетичне виховання

Працюють гуртки естетичного спрямування: хореографічний (кер. Чирва Т.М.), «Вокального співу» (кер. Федорова З.М.). На заняттях гуртків формуються естетичні смаки, розвиваються таланти. Про успіхи гуртківців свідчать звітні концерти, виступи в різноманітних фестивалях та конкурсах, концерти для батьків, ветеранів війни.Формуємо такі риси характеру, як: доброта, людяність, милосердя до ближнього.